1 korona czechosłowacka
 1 korona czechosłowacka
 1 korona czechosłowacka
 1 korona czechosłowacka